Jens Andersen (født 22. november 1962 i Viby, Århus) er tidligere Direktør hos håndboldligaklubben Randers HK (juli 2014-marts 2017). Tidligere var han sportsrådgiver og agent i en sportsagentvirksomhed.  Jens Andersen er oprindeligt uddannet inden for handel og kontor, og er uddannet merkonom i personaleadministration, diplom i offentlig ledelse  samt diplomtræner ved Dansk Håndboldforbund. Efter nogle år i Dansk Supermarked-gruppen, hvor han blandt andet var personalechef og varehuschef i Føtex, startede han selvstændig virksomhed i 2008. 

I perioden fra 1998 – 2003 var han blandt andet vært på flere tv-udsendelser, primært produceret til TV danmark, dk4 og flere lokale tv-stationer. 

Erhvervsfolk fra Danmark
Sportsfolk fra Danmark
Professionel håndbold